

Niemcy 
1 gmina:
 Braak – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stromarn

1 dzielnica gminy:
 Braak – dzielnica gminy Bosau w powiecie Ostholstein, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

Osoby 
 Heiko Braak – niemiecki anatom i patolog

Zobacz też 
 Stadion De Braak